Зоил
 Зоил I — индо-греческий царь, правивший во II веке до н. э.
 Зоил II — индо-греческий царь, правивший в I веке до н. э.

Зоил — патриарх Александрийский (539—551)
Зои́л (др.-греч. Ζωίλος) — оратор, греческий философ (киник), литературный критик IV—III веков до н. э., родом из Амфиполя, что во Фракии, откуда один из его эпитетов: «фракийский раб»

См. также 
Зоило-Терсит